Jersey Boys steht für:

 Jersey Boys (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood aus dem Jahr 2014
 Jersey Boys (Musical), Musical von Bob Gaudio und Bob Crewe aus dem Jahr 2005